Slovo Asperger může znamenat:

 Aspergerův syndrom – duševní porucha z autistického spektra
 Hans Asperger (1906–1980) – rakouský pediatr, objevitel tohoto syndromu